Cardiopteridaceae är en familj av järneksväxter. Cardiopteridaceae ingår i ordningen järneksordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cardiopteridaceae 33 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Järneksordningen
Cardiopteridaceae